Diacrochordon är ett släkte av svampar. Diacrochordon ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diacrochordon